Kærup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærup (Tømmerby Sogn) – en bebyggelse i Tømmerby Sogn, Thisted Kommune
 Kærup (Janderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Janderup Sogn, Varde Kommune
 Kærup (Benløse Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Benløse Sogn, Ringsted Kommune